La tela del ragno (Spider's Web) – opera teatrale di Agatha Christie del 1954
 Spider's Web – film per la televisione del 1955 diretto da Wallace Douglas
 Spider's Web – singolo di Katie Melua del 2006